Lucie Hradecká era la detentrice del titolo, ma quest'anno no ha potuto partecipare.

Il singolare del torneo di tennis Sparta Prague Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Magdaléna Rybáriková che ha battuto in finale Petra Kvitová 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Petra Kvitová (finale)
  Klára Zakopalová  (quarti di finale)
  Lucie Hradecká (ritiro)
  Magdaléna Rybáriková (campionessa)

 Mathilde Johansson (quarti di finale)
 Sania Mirza (primo turno, ritiro)
 Ksenija Pervak (quarti di finale)
 Zuzana Ondrášková (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Sparta Prague Open 2011